Nekrasovka (district) - district van Moskou
 Nekrasovka (metrostation Moskou) - metrostation in Moskou